La saison 2020-2021 du Stade rennais Football Club est la  saison du club au plus haut niveau, la  saison consécutive. Elle débute le  avec la reprise de l'entraînement. Le club est engagé dans trois compétitions, et commence ses matchs de compétition officielle le  avec la Ligue 1. Le club est aussi engagé en Coupe de France et en Ligue des champions.

Le 10 mars 2021 pour fêter les 120 ans le club annonce un quatrième maillot pour la saison qui sera utilisé comme maillot principal pour la suite de la saison.

Transferts en 2020-2021

Effectif de la saison 2020-2021 
(En italique, les joueurs partis en cours de saison)

Mise à jour: 23 mai 2021

Équipe-type 
Il s'agit de la formation la plus courante rencontrée en championnat.

Rencontres de la saison

Liste

Détail des matchs

Matchs amicaux

Championnat

Aller

Retour

Ligue des champions 

Tirage au sort le  à Genève.

Coupe de France 

Tirage au sort le .

Bilan des compétitions

Résultats par journée 
Nota : l'ordre des journées est celui dans lequel elles ont été jouées. La place au classement est celle à l'issue du week-end ou du milieu de semaine.

Résultat : V = Victoire ; N = Nul ; D = Défaite

Classement

Réserve et équipes de jeunes 
La réserve du Stade rennais FC entraînée par Romain Ferrier évolue en National 3 - Groupe Bretagne.

Réserve

Championnat de France de National 3 - Groupe Bretagne

U19

Championnat de France des U19  - Groupe C

Coupe Gambardella 
Les moins de 19 ans du Stade rennais FC disputent à partir de décembre la Coupe Gambardella 2020-2021. l'édition fut annulée en raison de la Pandémie de Covid-19 en France.

Ligue de la jeunesse de l'UEFA 
Avec la qualification des professionnels pour la phase de groupe en Ligue des champions 2020-2021, les moins de 19 ans du Stade rennais FC disputent à partir de mars la Ligue de la jeunesse de l'UEFA 2020-2021. 

L'édition fut annulée en raison de la Pandémie de Covid-19. 

Tirage au sort le .

U17

Championnat de France des U17  - Groupe F

Voir aussi 
 Bilan saison par saison du Stade rennais FC
 Stade rennais FC - FC Nantes en football
 Rivalités dans le football en Bretagne
 Liste des joueurs du Stade rennais FC
 Historique du parcours européen du Stade rennais FC
 Stade rennais FC en Coupe de France
 Statistiques et records du Stade rennais FC

Notes et références

Notes

Références 

Rennes
Rennes
Saison du Stade rennais